Con el nombre de Ruta Provincial 30 se conocen las siguientes carreteras:
  
 La Ruta Provincial 30, camino que se localiza en la provincia argentina de Buenos Aires;
 La Ruta Provincial 30, camino que se localiza en la provincia argentina de Santa Fe;
 La Ruta Provincial 30, camino que se localiza en la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.